Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Belgrade Ladies Open 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 8 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Belgrad